Андрей Харченко:
 Харченко, Андрей Владимирович (1907—1965) — народный комиссар внутренних дел Таджикской ССР, генерал-майор.
 Харченко, Андрей Семёнович (1908—1985) — советский картограф и геодезист.
Харченко, Андрей Юрьевич (род. 1970) — российский государственный и политический деятель.